Denumirea de Poroino se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Poroino, un sat în comuna Dulovo, regiunea Silistra;
 Poroino, un sat în comuna Antonovo, regiunea Tărgoviște.